Tinje je ime več naselij:

v Sloveniji:
 Malo Tinje
 Veliko Tinje

na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem:
 Tinje, nem. Tainach, mestna občina Velikovec
ter
 Tinjsko Polje, nem. Tainacherfeld, občina Grabštanj, vas in mikrotoponim

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška